Аллен (округ, Індіана)
Аллен (округ, Канзас)
Аллен (округ, Кентуккі)
Аллен (округ, Огайо)
Аллен (округ, Луїзіана)